Hans Steinbrenner ist der Name folgender Personen:

* Hans Steinbrenner (SS-Mitglied) (1905–1964), deutsches SS-Mitglied und KZ-Aufseher
 Hans Steinbrenner (Bildhauer) (1928–2008), deutscher Bildhauer